GNF 1 (1969/1970) był 14. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydad Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół FAR Rabat.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Moghreb Tétouan i Kawkab Marrakech awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
17 goli – Bendris (Union Sidi Kacem)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w Afryce
1970 w Afryce